Dandawa steht für:

 eine ethnische Gruppe in Westafrika, siehe Dendi (Ethnie in Westafrika)
 eine nördliche Songhai-Sprache, siehe Korandje
 eine südliche Songhai-Sprache, siehe Dendi (Songhai-Sprache)